La famille Taskin est une famille française originaire de la province de Liège, en Belgique, et établie à Paris. Elle a donné des facteurs de clavecins au , puis des artistes musicaux au .

Personnalités 
 Pascal-Joseph Taskin (1723-1793), facteur de clavecins liégeois établi à Paris ;
 Henri Joseph Taskin (1750-1829), neveu du précédent, facteur de clavecins et de piano-forte à Paris ;
 Henri Joseph II Taskin (1779–1852), fils du précédent, organiste, compositeur, éditeur et professeur de musique ;
 Émile-Alexandre Taskin (1853-1897), petit-fils du précédent, chanteur français de l'Opéra-Comique.

Références 

Famille belge
Famille française
Famille d'Île-de-France